Charles Lecocq (1832-1918), compositeur français.
 Charles Lecocq (1901-1922), poète belge.